Kenji Ogiwara (né en 1969), coureur japonais du combiné nordique
Noriko Ogiwara (née en 1959), écrivaine japonaise de fantasy
Seisensui Ogiwara (1884-1976), poète japonais
Tsugiharu Ogiwara (né en 1969), coureur japonais du combiné nordique, frère jumeau de Kenji